Puede referirse a:
 a Cornelius Osten, botánico alemán con la abreviatura Osten.
 a Östen, rey semilegendario sueco.